Ушко́в — русская фамилия. Известные носители:

 Ушков, Анатолий Васильевич (1894—1972) — российский богослов и философ.
 Ушков, Василий Афанасьевич (1872—1931) — русский советский химик-технолог, директор МВТУ (1919—1920).
 Ушков, Владимир Егорович (1885—1942) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Ушков, Геннадий Николаевич (1925—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Ушков, Георгий Алексеевич (1918—1944) — советский поэт-фронтовик, участник Великой Отечественной войны.
 Ушков, Дмитрий Константинович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Ушков, Евгений Борисович (род. 1976) — российско-казахстанский хоккеист, защитник.
 Ушков, Клементий Константинович (1782—1859) — российский гидротехник и предприниматель.
 
 Ушков, Пётр Капитонович (1840—1898) — химический заводчик и промышленный деятель, пионер русской химической промышленности.

